Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud (; auch Khaled transkribiert; * 1988) ist ein Sohn des saudischen Königs Salman und ein Bruder von Kronprinz Mohammed bin Salman. Seit dem 27. September 2022 ist er Verteidigungsminister Saudi-Arabiens.

Leben 
Khalid wurde zum Luftwaffenpiloten ausgebildet. Vom 23. April 2017 an war er saudi-arabischer Botschafter in Washington.

Am 9. Oktober 2018 äußerte er sich zum Verschwinden des Journalisten Jamal Khashoggi eine Woche nachdem dieser das saudische Konsulat in Istanbul aufgesucht hatte. Dabei bezeichnete er sich selbst als Freund Khashoggis, mit dem er regelmäßig in Kontakt gewesen sei. Alle Berichte über eine Ermordung oder Entführung Khashoggis seien falsch und entbehrten jeder Grundlage. Am 16. November 2018 berichtete die Washington Post unter Berufung auf den US-Geheimdienst CIA, dass Khalid bin Salman Khashoggi telefonisch aufgefordert hatte, das Konsulat in Istanbul aufzusuchen, und ihm versichert habe, dass ihm dort keine Gefahr drohe. Dies geschah laut Zeugenaussagen gegenüber der CIA auf Veranlassung des Kronprinzen Mohammed bin Salman, der auch im Verdacht steht, die Ermordung Khashoggis im Konsulat angeordnet zu haben.

Ab 2019 war er stellvertretender Verteidigungsminister Saudi-Arabiens. Am 27. September 2022 wurde er zum Verteidigungsminister ernannt.

Weblinks

Einzelnachweise 

Verteidigungsminister (Saudi-Arabien)
Prinz (Saudi-Arabien)
Saudi-arabischer Botschafter in den Vereinigten Staaten
Politiker (21. Jahrhundert)
Saudi-Araber
Geboren 1988
Mann